(2934) Аристофан () — астероид главного астероидного пояса, который принадлежит к тёмному спектральному классу C и входит в состав семейства Веритас. Он был открыт 25 сентября 1960 года бельгийскими астрономами К. Й. ван Хаутеном, И. ван Хаутен-Груневельд и Томом Герельсом в ходе обзора PLS и назван в честь Аристофана, древнегреческого комедиографа.

См. также 
 Список астероидов (2901—3000)
 Классификации малых планет
 Семейство астероидов

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Астероиды Главного пояса
Семейство Веритас
Астероиды диаметром от 2 до 40 км
Астероиды, названные в честь людей
Аристофан